Als Kugelschliff bezeichnet man

 einen speziellen Normschliff zur Verbindung zweier Glasgeräte in der Chemie
 einen glatten, kugelförmigen Schliff bei Schmuckstein